Vistisen ist der Familienname folgender Personen: 
 Anders Primdahl Vistisen (* 1987), dänischer Politiker
 Holger Vistisen (1932–2007), dänischer Schauspieler